Galloisiana är ett släkte av insekter. Galloisiana ingår i familjen Grylloblattidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrsborstsvansar
Galloisiana